Andrej Martin era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Emilio Nava ha sconfitto Sebastian Fanselow con il punteggio di 6-4, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Tennys Sandgren (primo turno)
  Altuğ Çelikbilek (primo turno)
  Alexander Shevchenko (secondo turno)
  Illja Marčenko (secondo turno)

  Nicolás Álvarez Varona (secondo turno) 
  Kaichi Uchida (primo turno) 
  Evgenij Karlovskij (quarti di finale) 
  Filip Cristian Jianu (primo turno)

Qualificati 

  Yan Bondarevskiy (primo turno)
  Eric Vanshelboim (primo turno)
  Evan Zhu (secondo turno)

  Sasi Kumar Mukund (primo turno) 
  Sebastian Fanselow (finale) 
  Alexandar Lazarov (quarti di finale, ritirato)

Wildcard 

  Grigoriy Lomakin (primo turno)
  Aleksandre Metreveli (primo turno)

  Beibit Zhukayev (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Shymkent Challenger 2022